Agnes von Böhmen ist der Name folgender Personen:

 Agnes von Böhmen (1211–1282), böhmische Prinzessin und Klostergründerin, Heilige der katholischen Kirche
 Agnes von Böhmen († 1268), böhmische Prinzessin, Markgräfin von Meißen, Gattin von Heinrich III. (Meißen)
 Agnes von Böhmen (1269–1296), böhmische Prinzessin, Gräfin von Habsburg, Gattin von Rudolf II. (Österreich)
 Agnes von Böhmen (1289–1296), böhmische Prinzessin, designierte Gattin von Ruprecht VI. von Nassau
 Agnes von Böhmen (1305–1337), böhmische Prinzessin, Herzogin von Jauer, Gattin von Heinrich I. (Schweidnitz)